Шатовьё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Таллар. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05037.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 438 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 286 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 214 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 214 активных работали 200 человек (118 мужчин и 82 женщины), безработных было 14 (6 мужчин и 8 женщин). Среди 72 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Фуа, восстановлена в 1709 году.
 9 часовен.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки